Luci Pinari Natta (magister equitum), magister equitum el 363 aC
 Luci Pinari Natta (pontífex), magistrat romà